Антониа́нцы:

 Антонианцы (; 1089—1803) — члены французского Госпитального братства, именовавшегося в честь св. Антония.
 Антонианцы (; XIX век) — последователи Антона Унтернэрера (Antoine Unternährer; 1759—1824) в Швейцарии.

См. также 
 Антониане-марониты
 Антониниан